|-
| 120601 - || || 20 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120602 - || || 11 de novembre, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120603 - || || 14 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120604 - || || 14 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120605 - || || 14 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120606 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120607 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120608 - || || 16 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120609 - || || 16 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120610 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120611 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120612 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120613 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120614 - || || 18 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120615 - || || 19 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120616 - || || 20 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120617 - || || 14 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120618 - || || 16 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120619 - || || 18 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120620 - || || 25 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120621 - || || 15 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120622 - || || 15 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120623 - || || 18 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120624 - || || 11 de març, 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 120625 - || || 11 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120626 - || || 11 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120627 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120628 - || || 24 de març, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120629 - || || 12 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120630 - || || 13 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120631 - || || 13 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120632 - || || 13 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120633 - || || 15 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120634 - || || 12 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120635 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120636 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120637 - || || 9 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120638 - || || 11 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120639 - || || 24 de maig, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120640 - || 1996 PN || 9 d'agost, 1996 || Macquarie || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| 120641 - || || 10 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120642 - || || 10 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120643 Rudimandl || 1996 RU || 10 de setembre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 120644 - || || 11 de setembre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120645 - || || 7 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120646 - || || 13 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120647 - || || 21 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120648 - || || 19 de setembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120649 - || || 8 d'octubre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120650 - || || 11 d'octubre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 120651 - || || 15 d'octubre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 120652 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120653 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120654 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120655 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120656 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120657 - || || 17 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120658 - || || 17 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120659 - || || 18 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120660 - || 1996 VA || 1 de novembre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 120661 - || || 11 de novembre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 120662 - || || 3 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120663 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120664 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120665 - || 1996 XT || 1 de desembre, 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 120666 - || || 6 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120667 - || || 1 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120668 - || || 6 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120669 - || || 4 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120670 - || || 8 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120671 - || || 12 de desembre, 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| 120672 - || 1997 AK || 2 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120673 - || || 2 de gener, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120674 - || || 2 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120675 - || || 9 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120676 - || || 14 de gener, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 120677 - || || 11 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120678 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120679 - || || 29 de gener, 1997 || Sormano || A. Testa, P. Chiavenna
|-
| 120680 - || || 31 de gener, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 120681 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120682 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120683 - || || 6 de febrer, 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 120684 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120685 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120686 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120687 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120688 - || || 7 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120689 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120690 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120691 - || || 10 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120692 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120693 - || || 8 d'abril, 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 120694 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120695 - || || 7 d'abril, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120696 - || 1997 HH || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120697 - || || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120698 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120699 - || || 27 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120700 - || || 30 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0